Gstöttner ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Gstöttner (* 1975), österreichischer Autor und Fotograf
 Ferdinand Gstöttner (1942–2018), österreichischer Politiker, Mitglied des Bundesrates (SPÖ)
 Hans Gstöttner (* 1967), deutscher Ringer
 Maria Gstöttner (* 1984), österreichische Fußballspielerin
 Markus Gstöttner (* 1986), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Mimi Gstöttner-Auer (1886–1977), österreichische Schauspielerin